Die Abkürzung SPRU steht für:

Science Policy Research Unit, Forschungszentrum an der University of Sussex
Code für den Flughafen Trujillo

Abkürzung